Кредит (від  — «(він) вірить») — термін, який вживається у фінансах, бухгалтерському обліку й освіті. Існує чотири основних значення цього терміна:

 Креди́т у фінансах — економічна категорія, що являє собою певний вид суспільних відносин, пов'язаних з рухом вартості на умовах повернення.
 Креди́тні гроші — грошові кошти, які надаються за кредитною угодою кредитором позичальнику або групі позичальників.
 Кре́дит в бухгалтерському обліку — права сторона бухгалтерського рахунку, яка символізує пасиви підприємства.
 Кре́дит — залікова одиниця, яка застосовується в сучасних європейських системах освіти для оцінки кожної навчальної дисципліни, що дозволяє порівняти та уніфікувати рівень освоєння навчальних дисциплін у різних вищих навчальних закладах.

Див. також 
 Банківський кредит

Посилання 
 Кредит  //